Rádio Iracema de Ipu é uma emissora de rádio brasileira sediada em Ipu, cidade do estado do Ceará. Opera no dial AM, na frequência 1360 kHz, e foi fundada pelo radialista Gomes Farias, sendo pertencente, atualmente, a seu sobrinho, João Bosco Farias. Foi afiliada da Rádio Verdes Mares e atualmente, é uma das afiliadas da Expresso FM, cuja matriz se situa em Fortaleza, e retransmite a programação esportiva da emissora.

Ligações externas 
 

Rádio Iracema de Ipu
Estações de rádio fundadas em 1989